Sasori (蠍) signifie littéralement scorpion en japonais, et peut être :

Dans le domaine de la culture populaire 
 Sasori est le surnom de la femme protagoniste d'une série de films :
 La Femme scorpion (Joshuu 701-gô: Sasori)
 Elle s'appelait Scorpion (Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô)
 Female Prisoner Scorpion: Beast Stable (Joshuu sasori: Kemono-beya)
 Female Prisoner Scorpion: Grudge Song (Joshuu sasori: 701-gô urami-bushi)
 New Female Prisoner Scorpion: #701 (Shin joshuu sasori: 701-gô)
 New Female Convict Scorpion Special: Block X (Shin joshuu sasori: Tokushu-bô X)
 Scorpion Woman Prisoner: Death Threat (Joshuu sasori: Satsujin yokoku)
 Sasori in U.S.A.
 Scorpion: Double Venom (Sasori: Joshuu 701-gô)
 Scorpion: Double Venom 2 (Sasori: Korosu tenshi)

 Sasori, un personnage du manga Naruto